Kuglački klub Nove nade su hrvatski kuglački klub iz Požege osnovan 2012. godine. Od 2013. godine počinju sa službenim natjecanjima. Trenutno se natječe u 1.B HKLS

Uspjesi 
Kuglački Klub Nove Nade je od 2013. godine od kako je krenuo s radom osvoji brojna natjecanja i turnire.

Sezona 2020./2021. Prekinuta zbog COVID-19

KUP Regije Istok:
2017./2018. 1. mjesto
2018./2019. 1. mjesto
2019./2020. Otkazano
2020./2021. Otkazano
2021./2022. 

KUP REPUBLIKE HRVATSKE
2017./2018. Osmina finala (1. krug natjecanja)
2018./2019. Četvrtina finala (2. krug natjecanja)

REKORDI:

Pojedinačni rekord gradske kuglane u Požegi
Darko Zovko 661 čunja

Članovi K.K. Nove Nade

Izvori 
 Hrvatski Kuglački Savez (HKS)
 Kuglački Savez Osiječko-baranjske županije
 Arhiv K.K. Nove Nade

Nove Nade
Požega